Андрей Николаевич Спартак (род. 27 июля 1964 года, Москва) — российский , специалист в области международной торговли, региональной экономической интеграции и внешнеэкономической политики РФ, член-корреспондент РАН (2011).

Биография 

Родился 27 июля 1964 года в Москве.

Образование 
 1971—1974 годы — средняя школа № 246 Бабушкинского района г. Москвы;
 1974—1979 годы — советская школа в г. Нью-Йорке;
 1979—1981 годы — средняя школа № 862 Брежневского района г. Москвы.
 в 1986 году — окончил МГИМО МИД СССР, специальность — экономист-международник со знанием иностранного языка.
 в 2004 году — защитил докторскую диссертацию, в 2005 году — было присвоено учёное звание профессора по специальности «Мировая экономика».

С 1986 года по настоящее время — работает во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте (ВНИКИ), где прошёл путь от научного сотрудника до директора (с 2004 года).

По совместительству ведёт педагогическую деятельность: заведующий кафедрой международной торговли и внешней торговли РФ Всероссийской академии внешней торговли, профессор кафедры внешнеэкономической деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Основные научные результаты:
 углублены теоретические и методологические подходы к анализу мировой торговли и междуна-родного разделения труда, разработана авторская концепция внешнеторговой специализации как эконо-мической категории и введён соответствующий научный аппарат;
 разработаны концептуально-методологические подходы к формированию и реализации внешне-экономической стратегии России в условиях глобализации, в том числе разработана авторская концепция совершенствования международной специализации России на путях диверсификации экспорта;
 разработаны новые теоретические и методологические подходы к анализу региональной эконо-мической интеграции, сформулирована авторская концепция современного регионализма;
 комплексно исследованы интеграционные процессы на постсоветском пространстве, разработана авторская концепция дальнейшей экономической интеграции стран СНГ с выходом в перспективе на формирование общего евразийского экономического пространства.

Автор более 100 научных работ, в том числе 9 монографий (включая 5 индивидуальных и 3 под общей редакцией).

Научно-организационная деятельность 
 член Общественного совета при Минэкономразвития России;
 руководитель Комитета ТПП РФ по содействию внешнеэкономической деятельности;
 член Президиума Экспертно-консультативного совета при Председателе Счётной палаты РФ;
 член Подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам Консультативного комитета по торговле Евразийской экономической комиссии;
 член Подкомитета по торговой политике Консультативного комитета по торговле Евразийской экономической комиссии.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008)
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2007)
 Благодарность Правительства Российской Федерации
 Премия имени Е. С. Варги РАН (2018)

Из библиографии 
 Россия в международном разделении труда : выбор конкурентоспособ. стратегии / А. Н. Спартак; Всерос. науч.-исслед. конъюнктур. ин-т. — М. : Макс Пресс, 2004. — 521, [2] с. : ил., табл.; 22 см; ISBN 5-317-01008-X
 Экономические интересы и задачи России в СНГ / С. А. Кулик, А. Н. Спартак, И. Ю. Юргенс. — Москва : Экон-Информ, 2010. — 120 с. : цв. ил., табл.; 21 см. — (Библиотека Института современного развития).; ISBN 978-5-9506-0552-9
 Валютная политика России в условиях глобализации: итоги, проблемы и противоречия / Д. В. Абрамов, А. Н. Спартак. — Москва ; Тула : Гриф и К, 2010. — 150 с.; 21 см; ISBN 978-5-8125-1460-0
 Внешнеэкономическая деятельность как источник экономического роста / А. Ю. Кнобель, А. Н. Спартак, М. А. Баева и др. — Москва : Дело, 2019. — 58, [1] с. : ил., табл.; 21 см. — (Научные доклады: экономика / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 19/19).; ISBN 978-5-7749-1446-3 : 500 экз.
 Современная Индия: экономика, внешнеэкономические связи и перспективы делового сотрудничества с Россией : коллективная монография / Спартак А. Н., Кадочников П. А., Малышев А. С. [и др.]; под общей редакцией А. Н. Спартака, В. В. Французова; ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли» Минэкономразвития РФ (ВАВТ Минэкономразвития России). — Москва : ВАВТ, 2019. — 311 с. : ил., табл.; ISBN 978-5-9547-0178-4 : 500 экз.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники МГИМО
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Лауреаты премии имени Е. С. Варги
Преподаватели ВАВТ